Джастін Гімелстоб і Себастьєн Ларо були чинними чемпіонами, але цього разу брав участь лише Гімелстоб, який виступав у парі з Джаредом Палмером.

Гімелстоб і Палмер програли в другому колі парі Томмі Хаас і Гленн Вейнер.

Боб Браян і Майк Браян виграли титул, перемігши у фіналі пару Алекс О'Браєн і Джонатан Старк з рахунком 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні пари 
Всі вісім сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Kroger St. Jude International 2001 Doubles Draw 

Kroger St. Jude International 2001
Парний розряд